Kamil Stoch, een Pools schansspringer
 Miroslav Stoch, een Slowaaks voetballer